Abrams Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Abrams Mountain (Colorado)
 Abrams Mountain (Maine)
 Abrams Mountain (Virginia)

Siehe auch:
 Abrams Hill